Grand Prix Belgii 1989 (oryg. Grand Prix de Belgique) – 11. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 27 sierpnia 1989, po raz 24. na torze Spa-Francorchamps.

47. Grand Prix Belgii, 36. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Belgia
1989
1989 w Belgii